Der Begriff Awutu (oder auch Effutu u. andere Schreibweisen) kann sich beziehen auf

 eine westafrikanische Sprache, siehe Awutu (Sprache)
 ein westafrikanisches Volk, siehe Awutu (Volk)